Mazda kan syfta på:

 Ahura Mazda – en forniransk himmelsgud
 Mazda – ett japanskt bilmärke